Oliver McBurnie, né le  à Leeds (Angleterre), est un footballeur international écossais qui évolue au poste d'attaquant à Sheffield United.

Biographie

En sélection 
Le , Oliver McBurnie honore sa première sélection avec l'équipe d'Écosse en étant titularisé lors d'un match amical face au Costa Rica (défaite 0-1).

Statistiques

Palmarès

Distinction personnelle 
 Nommé joueur du mois de D2 anglaise en .

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international écossais
Joueur du Bradford City AFC
Joueur du Swansea City AFC
Joueur du Newport County AFC
Joueur du Bristol Rovers FC
Joueur du Barnsley FC
Joueur du Sheffield United FC
Naissance en juin 1996
Naissance à Leeds